Эдуард Вахман (; ,  — , ) — румынский дирижёр и композитор.

Биография 
Сын и ученик композитора и дирижёра Иона Андрея Вахмана. В дальнейшем изучал композицию в Вене у Йозефа Дакса и Густава Ноттебома и в Париже у Анри Ребера, Антуана Мармонтеля и Микеле Карафа.

Вернувшись в Румынию, Вахман некоторое время дирижировал в Крайове, затем обосновался в Бухаресте, где с основанием консерватории в 1864 году стал преподавать (среди его учеников, в частности, Йоан Бунеску). В 1868 г. Вахман возглавил новосозданное Филармоническое общество Румынии и руководил им вплоть до 1907 года, одновременно в течение ряда сезонов возглавляя также и Бухарестскую оперу.

Композиторское наследие Вахмана сравнительно немногочисленно, в нём преобладает музыка к водевилям, ставившимся в различных театрах Бухареста, — в том числе «Лесной петух» (; 1857), «Сокровища Бухареста» (; 1863) и др. Кроме того, Вахманом написаны струнный квартет, сонатина для фортепиано, ряд хоровых и вокальных сочинений, ему принадлежат обработки румынских народных песен и учебные пособия.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 97 — ISBN 5-85270-033-9
 R. Constantinescu. Viaţa şi opera unor muzicieni români: Ioan şi Eduard Wachmann. — Bucharest, 1975.

Дирижёры Румынии
Композиторы Румынии
Академические музыканты Румынии